CVHS puede referirse:

Centros educativos
 Canyon View High School
 Central Valley High School

Australia
 Canley Vale High School - Sídney

Reino Unido
 Chelmer Valley High School - Chelmsford, Essex

Estados Unidos
 Capistrano Valley High School, en Mission Viejo, California
 Castle View High School, en Castle Rock, Colorado
 Escuela Preparatoria Carnegie Vanguard (Carnegie Vanguard High School), en Houston, Texas
 Castro Valley High School, en Castro Valley, California
 Centreville High School (Condado de Fairfax, Virginia)
 Chartiers Valley High School, en Bridgeville, Pensilvania
 Chino Valley High School, en Chino Valley, Arizona
 Chippewa Valley High School, en el Municipio de Clinton, Míchigan
 Chula Vista High School, en Chula Vista, California
 Clear View High School, en Webster, Texas
 Clearwater Valley High School, en Kooskia, Idaho
 Cleveland High School (Carolina del Norte)
 Coachella Valley High School, en Thermal, California
 Conestoga Valley High School, en Lancaster, Pensilvania
 Crescent Valley High School, en Corvallis, Oregón
 Crescenta Valley High School, en La Crescenta, California